Херфорд има више значења:
 Херфорд
 Херфорд (Пенсилванија)
 Херфорд (Тексас)